Steigmühle ist der Name folgender Orte:

 Steigmühle (Dettelbach), historische Mühle in Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Steigmühle (Füssen), Ortsteil der Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Steigmühle (Geislingen an der Steige), Ortsteil der Stadt Geislingen an der Steige, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Steigmühle (Memmingen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Memmingen, Bayern
 Steigmühle (Wieseth), Einzelhof in der Gemeinde Wieseth, Landkreis Ansbach, Bayern